Een tuniek kan de volgende betekenissen hebben:
Tunica (Rome), een Oud-Romeins onderkleed
Tuniek (liturgie), een opperkleed gedragen door bisschoppen of een korter gewaad gedragen door subdiakens
Korte uniformjas
deel van sommige japonnen of een overschoot dat aan het lijf vastzit en over de rok hangt

Zie ook
Tunica (doorverwijspagina)